2. Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 3–5 sierpnia 1918 roku w Tallinnie.

Zawody rozegrano w Tallinnie, czyli w mieście w niepodległej już Estonii. W mistrzostwach udział brali tylko mężczyźni startujący w szesnastu konkurencjach lekkoatletycznych. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw ponownie był Aleksander Klumberg, który zdobył sześć złotych oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu. Johannes Villemson okazał się najlepszy na czterech najkrótszych dystansach.

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

1918 w Europie
1918 w sporcie
1918
Sport w Tallinnie